Crawford (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

Plaatsen in de Verenigde Staten
Crawford (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Crawford (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Crawford (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Crawford (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Crawford (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Crawford
Adair Crawford, een Ierse arts en scheikundige (strontium)
Andrew Crawford, een Schots architect uit de zeventiende eeuw
Broderick Crawford, een Amerikaanse acteur
Chace Crawford, een Amerikaanse acteur
Cindy Crawford (model), een Amerikaans model
Cindy Crawford (pornoactrice), een Amerikaanse pornoactrice
Holly Crawford, een Australische snowboardster
Jay Crawford, een Australische wielrenner
Jim Crawford, een Brits Formule 1-coureur
Joan Crawford, een Amerikaanse actrice
Kevin Crawford, een Ierse musicus
Michael Crawford, een Britse acteur en komiek
Randy Crawford, een Amerikaanse zangeres
Ray Crawford, een Amerikaans Formule 1-coureur
Shawn Crawford, een Amerikaanse atleet

Zie ook
 Crawford County